Стивен Майкл Джеймс Оветт (, 9 октября 1955, Брайтон, Англия) — британский бегун на средние дистанции. Олимпийский чемпион 1980 года на дистанции 800 метров и бронзовый призёр в беге на 1500 метров. Чемпион Европы 1978 года в беге на 1500 метров — 3.35,59. Серебряный призёр Чемпионатов Европы 1974 (1.45,77) и 1978 (1.44,09) в беге на 800 метров. Экс-рекордсмен мира на дистанции 1500 метров и в беге на 1 милю.

Участвовал в Олимпийских играх 1976 года на дистанциях 800 и 1500 метров, но серьёзных успехов не добился. На чемпионате мира 1983 года занял 4-е место в беге на 1500 метров. Принимал участие в Олимпиаде в Лос-Анджелесе, на которой также не добился каких-либо значительных успехов. В настоящее время владеет рекордом Великобритании в беге на 2 мили.

См. также 
 Коу, Себастьян

Ссылки 

Бегуны на средние дистанции Великобритании
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1984 года
Офицеры ордена Британской империи
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике